Bernard Challandes (1951), Zwitsers voetbaltrainer
 Jeanne Vuilliomenet-Challandes (1870-1938), Zwitserse feministe en journaliste

Zwitserse achternaam